Le siège d'Ath peut faire référence :

 aux différents sièges durant le Moyen-Âge ;
 aux différent sièges de la deuxième moitié du , les guerres de Louis XIV sont l'occasion de faire entrer le Hainaut compris alors dans les Pays-Bas espagnols dans la guerre : la guerre de Hollande (1672-78), la guerre de la ligue d'Augsbourg (1688-1697) (Ath sera assiégée en 1697) et dans la guerre de succession d'Espagne lors de laquelle Ath sera à nouveau assiégée en 1706 ;
 au siège de 1697 ;
 au siège de 1706 lors de la guerre de succession d'Espagne ;
 au siège de 1745 guerre de succession d'Autriche, à la suite duquel l'enceinte d'Ath est démantelée.

Voir aussi

Articles connexes 
 Enceinte d'Ath
 Tour Burbant

Ath
Histoire d'Ath